3 кілометр — залізничний колійний пост Кримської дирекції Придніпровської залізниці.

Розташований на південному сході міста Джанкой Джанкойського району АР Крим на лінії Джанкой — Владиславівка між станціями Джанкой (2 км) та Азовська (18 км).

Станом на лютий 2020 року по 3 км щодня слідують п'ять пар дизель-потягів за напрямком Джанкой/Армянськ — Керч/Феодосія, проте не зупиняються.

Джерела 
 

Транспорт Джанкоя
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Криму